Liberty Party ist der Name folgender Parteien:

 Liberty Party (Liberia), liberianische Partei, die 2005 an Wahlen teilnahm
 Liberty Party (Vereinigte Staaten), US-amerikanische Kleinpartei (1839 bis ca. 1860)